Ostenfeld kan syfta på:

Geografi 
 Ostenfeld (Husum) – kommun i Tyskland
 Ostenfeld (Rendsburg) – kommun i Tyskland

Personer 

Asger Skovgaard Ostenfeld (1866–1931), dansk civilingenjör
Carl Hansen Ostenfeld (1873–1931), dansk botanist
Harald Ostenfeld (1864–1934), dansk biskop